«Хаябу́са» ( — досл. «сапсан») — многозначный термин.

 «Хаябуса» и «Хаябуса-2» — космические аппараты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
 «Хаябуса» — маршрут высокоскоростных поездов синкансэн на линии Тохоку между станциями Токио и Син-Аомори.
 «Накадзима» Ки-43, или «Хаябуса» — одноместный лёгкий истребитель армейской авиации (АА) Сухопутных войск Японии времён Второй мировой войны.
 «Хаябуса» — тип миноносцев Императорского флота Японии в 1900—1923 годах и название головного корабля этого проекта.
  — тип ракетных катеров Сил самообороны Японии и название головного корабля этого проекта (бортовой номер PG-824).
 Suzuki GSX1300R Hayabusa — марка мотоцикла класса спорт-тур.
 (17656) Хаябуса — астероид, назван в честь космического аппарата «Хаябуса».
 Хаябуса — псевдоним Эйдзи Эдзаки (1968—2016), японского профессионального рестлера.
 Паябуса-вакэ (Хаябуса-вакэ) — древнеяпонский поэт (?—423), сводный брат императора Нинтоку.

См. также 
 «Космический корабль „Хаябуса“: Долгий путь домой» — японский фильм 2012 года.